Esistono due comuni francesi con questo nome

Siran – Cantal
Siran – Hérault